Brezova je lahko:
 Brezova, Ivanjica (Srbija)
 Brezova, Kraljevo (Srbija)
 Brezova, Hrvaška
 Brezova (Slovenija)